Двор  — пространство земли, прилежащее к дому, либо к жилым и хозяйственным помещениям.

На селе — огороженный участок земли при доме, на котором расположены хозяйственные постройки; употребляется также в значении хозяйства в широком смысле: крестьянский двор, колхозный двор, задний двор и так далее. В Советском Союзе и современной России для городов употребляется архитектурно-строительное понятие «придомовая территория». Слово двор () в истории крестьянского быта имеет значение и в некоторых государствах и странах Западной Европы.

История дворов 

В древности под «двором» (пространство земли) подразумевали дома и другие строения частных лиц. Дворы назывались, начиная со второй половины XV века, тяглыми (чёрными), и нетяглыми (белыми). Первые строились на податной земле, вторые — на свободной. Белые дворы составляли собственность полную или ограниченную (см. Вотчина и Поместье), в последнем случае они назывались «данными дворами». Различие между дворами исчезло в 1766 году, когда городские обыватели были обложены податями с душ, торгов и промыслов, и когда последовало соединение всех вотчин, поместий, дворов и лавок под одним именем «недвижимых имуществ». Одним двором могли владеть несколько человек, например, братья. Дворами в городах могли владеть не только русские, но и иностранцы. Уложение Алексея Михайловича установило ряд правил, направленных к ограждению владельцев дворов против стеснений со стороны соседей (см. Сервитуты). Акты на приобретение дворов подлежали записке: в Москве — большей частью в земском приказе, а в других городах — у воевод.

Дворы в Русском царстве были больших размеров: 50—60 саженей в длину (100—130 метров) и 40 в ширину. Делалось это для защиты от пожаров. Дворы неправильной формы, не прямоугольные.

Двор делился на две части. На задний двор сваливали мусор и навоз, на нём строили конюшни, птичники и так далее. Они назывались овечий двор, скотный двор, конюший двор, льняной двор, житный двор. На окраинах дворов строили кузницы. Дворы часто располагали у рек — там могла быть водяная мельница.

Избы ставили внутри передней части двора. Избы между собой соединялись сенями. Под одной крышей жило несколько семей разных поколений, что символизировало принадлежность к одному роду.

Двор обносили забором (тыном, замётом, заплотом). В XVII веке начали строить каменные заборы. Каменный забор мог совмещаться со всеми деревянными зданиями усадьбы. Вдоль заборов выращивали капусту и свеклу. Высаживали плодовые деревья: яблони и груши, изредка вишни. Редко выращивали декоративные растения.

В заборе могло быть до семи ворот. Главные ворота были отдельным архитектурным строением. Над главными воротами могла располагаться часовня или надвратная церковь. Главные ворота накрывались кровлей, на них строились башенки, на щитах рисовали цветы, оленей, орлов и так далее. У ворот строилась избушка, которая называлась воротня. В избушке сидели вратари, которые открывали и закрывали ворота.

Двор застраивался большим количеством изб для холопов и служебными постройками: поварня, пекарня, квасоварня, мыльня, подвалы, житницы и так далее. Над житницами строили сушила, в которых хранилась сушеная рыба, мясо, сухари. Над ледниками строили надпогребицы. В надпогребицах могли хранить сани, телеги, страдные одры (носилки) и так далее. В надпогребицах устраивали угощения для холопов гостей, приехавших на пир. На втором этаже в кладовых хранили домашние вещи: одежду, оружие, посуду и так далее. Ценные вещи и деньги закапывали в землю, или отдавали на хранение в монастырь, что называлось поклажей. В одном богатом дворе могло жить 500—1000 человек: повара, приспешники, кузнецы, хлебники, квасовары, портные, столяры, сапожники и так далее. Еду готовили в отдельно стоящих избах — поварнях. Управляли таким хозяйством ключник и дворецкий.

Летом для игр и развлечений во дворах ставили специальные палатки.

Славянские обряды 
Наличие ограды или хотя бы условного обозначения границы делало, согласно славянской мифологии, двор местом, защищающим жилое пространство от вредоносных внешних сил, и объектом разнообразных охранительных обрядов. Чтобы защитить двор от злых сил, болгары, например, обязательно сажают там вяз, поскольку считается, что в этом случае во двор «не входит никакое зло, никакая болезнь, а сам дом — никогда не опустеет». Запрещалось, однако, сажать во дворе лавровое дерево; если же оно вырастало там самопроизвольно, это считалось благоприятным знаком. В черниговском Полесье со двора выкидывали попавший туда голый кол (сук без коры), чтобы хозяйство не осталось «голым», «пустым», а на Ивана Купалу забивали во дворе «кол с корою» и насаживали на него коровий череп, «шоб уража́й. дўор бага́тый буў».

Для защиты двора, как и дома, от злых сил, сглаза, порчи и тому подобное предпринимались различные магические действия. У всех славян распространен обычай в дни календарных праздников окроплять святой водой дом, все хозяйственные постройки и углы двора Чтобы защитить от «гадов» и насекомых, следовало обежать вокруг двора со звонком в руке или подмести его до захода солнца новой (не использовавшейся ранее) метлой (словац.), окадить дымом и посыпать пеплом от костра, в котором собран мусор со всего двора (серб. Хомолье). Охраняя амбар и гумно от ведьмы, стремящейся «переманить» к себе урожай, болгары рассыпали во дворе просо. Поляки Хелмского воеводства сыпали вдоль ограды освященную соль, чтобы обезопасить двор от злых сил. С целью защиты скота от сглаза русские крестьяне вывешивали на скотном дворе целую связку старых лаптей, отвлекая таким образом внимание опасного человека от животных.

Городской двор
В современном городе двор - это внутренняя часть квартала, противоположная улице (его внешней стороне). Отсюда вход в дома может быть либо с улицы, либо со двора. В некоторых кварталах въезд во двор может быть ограничен. Часто дворы используют как пространство для детских игр и там оборудуют специальные игровые площадки, также нередко во дворах жильцы паркуют свой личный автотранспорт. Санкт-Петербург известен своими дворами-колодцами.

Галерея

См. также 

 Подворье
 Дворовой
 Дворник
 Патио

Примечания

Литература 
 И. Е. Забелин История города Москвы : сочинение И. Е. Забелина написанное по поручению Моск. Гор. Думы / И. Е. Забелин. — : Шевчук, 2005
 Н. И. Костомаров Очерк домашней жизни и нравов великорусскаго народа в XVI и XVII столетиях. — : тип. К. Вульфа, 1860.
 Maurer, «Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofverfassung in Deutschland»
 Maurer, «Einleitung zur üesch. der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfassung» (перевод на русский)

Ссылки 
 Двор // Башня и лабиринт (papardes.blogspot.ru)
 Локотко А. И. Типы традиционной застройки крестьянского двора в Белоруссии (XIX — середина XX в.).
 Особенности западно-славянских домов (arhistroika.ru)
  Проверено 21 ноября 2008 г.

Крестьянское подворье
Планировочные единицы
Дизайн